SKVO è l'acronimo di Sportivnyj Klub Voennogo Okruga (, cioè Club sportivi dei distretti militari) – nome con cui in Unione Sovietica erano identificati i club sportivi legati all'esercito negli anni '50: